Olla del segador (guisat), guisat típic espanyol
 Olla de segadors (estri), olla amb forma d'olla de terrissa però amb el coll llarg